Българската изпълнителка Глория е издала 14 студийни албума, 4 компилации, 11 видеоалбума и е заснела 120 видеоклипа. Певицата има договор с музикалната компания „Пайнер“.

Студийни албуми 
 Щастието е магия (1994) 
 За добро или зло (1995) 
 Ангел с дяволска душа (1996) 
 Носталгия (1997) 
 Стопроцентова жена (1998) 
 12 диаманта (2000) 
 Илюзия (2001) 
 Крепост (2003) 
 Влюбена в живота (2005) 
 Благодаря (2007) 
 Имам нужда от теб (2011) 
 Пътеки (2013) 
 Пясъчни кули (2015) 
 Любовта настоява (2019)

Компилации 
 The best (1999) 
 10 години (2004) 
 15 години златни хитове (2009) 
 Златните хитове на Глория (2012)

Видео албуми 
 Gloria Best Video Selection 1 (2003)
 Крепост – Live (DVD) (2003)
 Gloria Best Video Selection 2 (2007)
 15 години златни хитове – Live (2010)
 Gloria Best Video Selection 3 (2012)
 20 години на сцена (2016)

Песни извън албум 
 Фолк радио (1999)
 Латино фиеста (1999)
 Скъпи, купи ми нещо (ремикс) (дует с Илия Загоров) (1999)
 Мома в зандани да лежи (2000)
 Сбогом, адиос (ремикс) (2000)
 Тайната на успеха (2001)
 Красив свят (2003)
 Феникс (ремикс) (2003)
 Влюбена в живота (ремикс) (2005)
 Весела Коледа (2006)
 Остани тази нощ (2010)
 Ало, как си (2020)
 Да празнуваме (2021)
 Песен за приятелите (2021)
 С любимите хора (дует с Николай Славеев) (2021)
 Чудо (дует със Симона Загорова) (2021)
 Danas mi je dan (2021)
 Градил Илия килия (дует с Николай Славеев) (2022)
 Не тъгувай момиче (2022)
 Мерак (2022)
 Просто съвършени (дует с Тони Стораро) (2022)
 Кадифе (2022)

Видеоклипове

ТВ версии

Източници 

Дискографии на български попфолк изпълнители